BVSM steht für:
 Berufsverband Sozial-Management in der Schweiz
 Bis(vinylsulfonyl)methane, Alternativname für 1,1'-(methylenedisulfonyl)diethene (IUPAC), laut Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) giftige, allergene und umweltgefährdende Substanz
 Bundesverband der Evangelischen Stadtmissionen in Deutschland, Fachverband der Stadtmissionen in der Diakonie Deutschland

Abkürzung